Го́рно-алта́йские (центрально-восточные) языки́ — группа родственных тюркских языков, традиционно именуемых «алтайским языком». Общая численность говорящих согласно переписи 2002 года — 65 534 человек.

При этом название «горно-алтайские» не является ни формальным, ни общепризнанным в научной литературе, а традиционно эти языки рассматривались как диалекты или группы диалектов алтайского языка, причем, согласно широко распространенной классификации Н. А. Баскакова, принадлежащие к разным подгруппам тюркских языков (южноалтайские диалекты Баскаков объединяет с киргизским в киргизско-кыпчакские языки). О. А. Мудрак в своей классификации (2002) использует термины «алтайский язык» и «алтайские языки и диалекты». В западной литературе, основанной на описании Ларса Йохансона, для обозначения этого таксона обычно используется термин Altay Turkic (алтайские тюркские языки). В издании «СИГТЯ. Пратюркский язык-основа. Картина мира пратюркского этноса по данным языка»  и в книге А. В. Дыбо «Лингвистические контакты ранних тюрков. Лексический фонд» вводится термин «центрально-восточные языки».

Классификация 

Включает:
 алтайский язык, или южноалтайский, — основа литературного языка ~55 500
 теленгитское наречие
 северноалтайский язык ~10 000 чел.
 тубаларское наречие — переходное к южноалтайскому
 челканское наречие (куу)
 кумандинский язык
 телеутский язык

Сближающийся с южноалтайскими идиом обнаруживается также в Китае в районе озера Канас (Китайский Алтай), носители которого максимально близки теленгитам.

Ввиду того, что кумандинцы и телеуты в ходе переписей населения 2002 и 2010 года стали учитываться в качестве отдельных от алтайцев народов, проблема типологии их языков как языков или диалектов северо- и южноалтайского склоняется в пользу языкового статуса.

Происхождение 
Традиционно южно- и северно-алтайский языки считались одним языком — алтайским. Однако согласно современным классификациям тюркских языков они являются двумя разными языками. Ситуацию усложняет то, что некоторые из отдельных южных и северных наречий официально признаны отдельными языками малочисленных народов России (кумандинский, телеутский, челканский и тубаларский).

Исторически к горно-алтайским языкам был близок также киргизский язык, однако уже в позднем Средневековье в результате тесных контактов с кыпчакскими языками он утратил многие оригинальные черты и в современном состоянии относится скорее к кыпчакским языкам. Существует также близкородственный киргизскому ферганско-кыпчакский язык. Аналогичное относится к сибирско-татарскому языку, в котором имеются признаки, роднящие не с татарским, а с горно-алтайскими, как южными, так и северными.

Ранее, из-за внешнего сходства, считалось, что южные диалекты относятся к кыпчакско-киргизской подгруппе, а северные — к уйгурской или хакасской группе восточной ветви. При построении более точных схем стало очевидно, что это два разных языка, которые, возможно, образуют отдельную подгруппу в составе хакасско-алтайской группы или самостоятельную языковую группу. При возможности объединения с киргизским горно-алтайская группа называется центрально-восточной. По последним исследованиям, карлукские и кыпчакские языки внутри тюркской семьи ближайше родственны не огузским, как это ранее предполагалось, а хакасским, и центрально-восточные признаются переходными от хакасских к кыпчакским.

Фонетика 
Эти языки отличаются достаточно последовательной губной гармонией гласных, имея полный набор вариантов аффиксов с широкими гласными — не только с «а» или «е», но также и с «о» или «ö»; напр., аффиксы мн. ч.: -лар/-лер/-лор/-лöр (в особенности это справедливо в отношении южноалтайского), но в разговорной речи и в диалектах это нарушается. Северноалтайский сохраняет конечное «г»; ср. сев.-алт. «таг» — юж.-алт. «туу» ‘гора’. Для всех алтайских диалектов характерны вторичные долгие гласные и глухость начальных согласных, кроме б- и д'-/г'-.

Распространение в России 
По данным переписи 2002 года в России 65 534 человек заявило, что владеет алтайским языком. По оценкам, из них лишь около 10 тысяч говорит на наречиях северноалтайского, остальные на южноалтайском.

Литература на горно-алтайских языках 
Энциклопедия «Литературы народов России XX в.» (М., Наука. 2005) выделяет следующих писателей и поэтов, писавших на горно-алтайских языках:
 Адаров, Аржан Ойинчинович (Владимир Ойинчинович) (1932—2005)
 Бедюров, Бронтой Янгович (1947)
 Ередеев, Александр Янганович (1937—2008)
 Каинчин, Дибаш Берукович (Семён Берукович) (1938—2012)
 Калкин, Алексей Григорьевич (1925—1998)
 Кокышев, Лазарь Васильевич (1933—1975)
 Кучияк, Павел Васильевич (1897—1943)
 Мундус-Эдоков, Мирон Васильевич (1879—1942)
 Палкин, Эркемен Матынович (1934—1991)
 Паслей, Самык (Самыков, Василий Тордоевич) (1938)
 Суразаков, Сазон Саймович (1925—1980)
 Суркашев, Байрам Кундулеевич (1939)
 Телесов, Кюгей Чырбыкчинович (1937—2001)
 Укачин, Борис Укачинович (1936—2003)
 Улагашев, Николай Улагашевич (1861—1946)
 Чагат-Строев, Павел Александрович (наст. фам. Трепихин) (1887—1938)
 Чевалков, Михаил Васильевич (1817—1901)
 Шатинов, Шатра Пепишевич (Николай Пепишевич) (1938—2009)
 Шодоев, Иван Васильевич (1914—2006)

Примечания

См. также 
 Алтайские языки
 Северноалтайские языки
 Тюркские смешанные языки

Ссылки 

  Горно-Алтайского государственного университета
  (коротко о грамматике и фонетике, этнические группы)

Литература 
 Баскаков Н. А. Алтайский язык. М., 1958.
 
 Коргунбаева Н. И. Алтайско-русский — русско-алтайский словарь. Горно-Алтайск, 1991.
 

Тюркские языки
Языки России
Алтайский язык